Лопас:
 Лопа́с — название места для хранения сена, на Тамбовщине и в Воронеже.
 Лопас, Лаврентий Иосифович (1878—1953) — литовский общественный деятель, ветеринарный врач, депутат Государственной думы I созыва от Ковенской губернии.